Ladik (district), een Turks district in de provincie Samsun
 Ladik (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ladik